Magical Girl (engl. für „magisches Mädchen“) steht für:

 Magical Girl, ein Genre von Animes und Mangas
 Magical Girl (Film), spanisch-französischer Film von Carlos Vermut (2014) 

Siehe auch:
 Magic Girls, Buchreihe von Marliese Arold